Classe M peut faire référence à :

Classe de navires 
 Classe Karel Doorman : frégates multi-fonctions de la Koninklijke Marine ;
 Classe L et M : classe de 16 destroyers construite pour la Royal Navy peu avant la Seconde Guerre mondiale ;
 Classe M : petite classe de sous-marins de la Royal Navy.

Véhicules 
 la Mercedes-Benz Classe M : division d'automobile SUV du constructeur allemand Mercedes-Benz :
 la Type 163, premier modèle de la Classe M de la marque allemande ;
 la Type 164, deuxième modèle de la Classe M de la marque allemande ;
 la Type 166, troisième et dernier modèle de la Classe M de la marque allemande.

Autres 
 Planète de classe M dans l'univers de fiction de Star Trek.